S100 — разновидность белка
 S100 — серия паровозов
 S100 — модель самолёта
 Sukhoi Superjet 100

См. также 
С-100
S-100